Die  Campeonato Nacional de Clubes 1973 war die 17. Spielzeit der brasilianischen Fußballmeisterschaft.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 25. August 1973 in seine neue Saison und endete am 28. Februar 1974. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBD ausgerichtet. Am Ende der Saison konnte der Palmeiras São Paulo seinen sechsten Titel feiern.

Nach der Saison vergab die Sportzeitschrift Placar den Goldenen Ball an den besten Spieler des Jahres. Der Preis ging an zwei Spieler. An Agustín Cejas von FC Santos und Atilio Ancheta von Grêmio Porto Alegre. Torschützenkönig wurde mit 21 Treffern Ramón da Silva Ramos von Santa Cruz FC.

Doping 
Der Spieler Cosme da Silva Campos von Atlético Mineiro war im Spiel gegen CR Vasco da Gama am 18. November 1973 gedopt. Eine positive Dopingkontrolle nach dem Spiel wies das Präparat Ephedrin auf. Campos wurde daraufhin für sechs Monate gesperrt. Es war der erste offizielle Dopingfall im brasilianischen Fußball. Nach Aussagen des Spielers war er sich keines Dopings bewusst, zwei Wochen vor dem Spiel wurden ihm zwei Zähne entfernt. Das ihm verschriebene Antibiotikum enthielt Ephedrin.

Teilnehmer 
Auf Beschluss der Militärregierung Brasiliens wurde die Série B für die Saison 1973 abgeschafft und das Teilnehmerfeld von 26 auf 40 aufgestockt.

 Clube de Regatas Brasil

 Atlético Rio Negro Clube (AM)
 Nacional FC (AM)

 EC Bahia
 EC Vitória

 Ceará SC
 Fortaleza EC

 CEU Brasília EC

 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce

 Goiás EC

 (damals noch Guanabara (Bundesstaat))
 America FC (RJ)
 Botafogo FR
 Flamengo Rio de Janeiro
 Fluminense Rio de Janeiro
 Olaria AC
 CR Vasco da Gama

 Moto Club de São Luís

 EC Comercial (MS)

 América Mineiro
 Atlético Mineiro
 Cruzeiro Belo Horizonte

 Clube do Remo
 Paysandu SC

 Coritiba FC
 Athletico Paranaense

 Náutico Capibaribe
 Santa Cruz FC
 Sport Recife

 SE Tiradentes

 América FC (RN)

 Grêmio Porto Alegre
 SC Internacional

 Figueirense FC

 Corinthians São Paulo
 Guarani FC
 Palmeiras São Paulo
 Associação Portuguesa de Desportos
 FC Santos
 FC São Paulo

 CS Sergipe

Modus 
Punktevergabe
 1. Anzahl von Siegen
 2. Größere Anzahl von Punkten in der 1. Runde (gültig für die 2. Phase)
 3. Bessere Tordifferenz
 4. Anzahl von Tore
 5. Anzahl Gegentore
 6. Direkter Vergleich
 7. Auslosung

1. Runde:
Die erste Runde teilte sich in zwei Phasen auf. In der ersten spielten die 40 Teilnehmer in zwei Gruppen zu je zwanzig aufgeteilt. In den Gruppen spielten die Teams jeweils einmal gegeneinander.

In der zweiten Phase wurden die Mannschaften in vier Gruppen zu je 10 Teilnehmern aufgeteilt. Wieder spielten diese jeweils einmal gegeneinander.

Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Abschlusstabelle erstellt. Die zwanzig besten Mannschaften zogen in die zweite Runde ein.

2. Runde:
Hier trafen die 20 Mannschaften in zwei Gruppen zu je zehn Teams aufeinander. In den Gruppen spielten die Teams jeweils einmal gegeneinander. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe zogen in die Finalrunde ein.

Finalrunde:
In der Finalrunde spielten alle Mannschaften einmal gegeneinander. Der Gruppensieger wurde Meister.

Gesamttabelle:
Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet. Diese wird vom nationalen Verband zur Berechnung der ewigen Bestenliste genutzt.

1. Runde

Phase 1 
In der ersten Runde spielten die Mitglieder der Gruppe A jeweils einmal gegeneinander.
Gruppe A

|}

Gruppe B

|}

Phase 2 
Gruppe 1

|}

Gruppe 2

|}

Gruppe 3

|}

Gruppe 4

|}

Zwischentabelle 
Die Tabelle diente zur Feststellung der Platzierung nach der ersten Runde. Die besten zwanzig Mannschaften zogen in die zweite Runde ein.

|}

2. Runde

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finalrunde 

|}

Die Meistermannschaft

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählt zunächst die Anzahl der Siege und dann die Tordifferenz.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

1973
Fußballsaison 1973